María Cristina de Borbón y Borbón-Dos Sicilias (5 de junio de 1833 - 19 de enero de 1902) fue una infanta de España, popularmente apodada "La Infanta Boba" debido a sus escasas luces intelectuales y poco atractivo físico. Estuvo casada con el infante Sebastián Gabriel de Borbón.

Familia 

Nació en 1833 en el Palacio Real de Madrid. Fue bautizada a la una de la tarde del mismo día de su nacimiento con entre otros nombres los de María, Cristina e Isabel.

Doña María Cristina era hija del infante español don Francisco de Paula de Borbón y de su primera esposa, Luisa Carlota de Borbón, princesa de las Dos Sicilias. Además, don Francisco de Paula era tío carnal de su esposa. Don Francisco de Paula era el hijo menor de Carlos IV de España y de María Luisa de Parma. Doña Luisa Carlota era hija del rey Francisco I de las Dos Sicilias y de su consorte, doña María Isabel de Borbón, hija a su vez de Carlos IV y de María Luisa de Parma.

Doña María Cristina fue la décima de los once hijos del matrimonio conformado por sus padres. Entre sus hermanos estaban el polémico infante don Enrique de Borbón y el rey consorte don Francisco de Asís de Borbón, esposo de la reina Isabel II, que era además prima hermana de los infantes tanto por vía materna como por vía paterna.

Prole y últimos años 

María Cristina se casó el 19 de noviembre de 1860 con el infante español Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza, veintidós años mayor que ella. El matrimonio se realizó en un signo de reconciliación del infante Sebastián Gabriel con la corona española, con la cuál había luchado en el marcó de las guerras carlistas. La pareja tuvo cinco hijos en total:

 Francisco María de Borbón y Borbón (1861-1923), creado Duque de Marchena en 1885. Tuvo descendencia.
 Pedro de Alcántara de Borbón y Borbón (1862-1892), creado Duque de Dúrcal en 1885. Tuvo descendencia.
 Luis de Jesús de Borbón y Borbón (1864-1889), creado Duque de Ansola en 1887. Tuvo descendencia.
 Alfonso María de Borbón y Borbón (1866-1934); no aceptó el título nobiliario que se le ofreció, y vivió apartado del círculo familiar. No se exilió durante la Segunda República Española y murió en Madrid. Se casó pero no tuvo descendencia.
 Gabriel de Jesús de Borbón y Borbón (1869-1889). Sordomudo, soltero y sin descendencia.

A pesar de su proximidad al trono y su estrecho vínculo con los reyes, ninguno de los hijos de la infanta María Cristina recibió el título de infante de España.

Tras el derrocamiento de la monarquía en 1868, la familia de don Sebastián Gabriel tuvo que abandonar España y refugiarse en Francia; allí murió el infante, en Pau, en 1875. Sus hijos fueron criados por la corona española ya que se consideraba que la infanta no podía criarlos debido a su debilidad mental. Doña María Cristina regresó a España, y vivió apaciblemente hasta que le sobrevino la muerte en 1902 en Madrid. Está enterrada en San Lorenzo de El Escorial.

Títulos y órdenes

Títulos 

 Su Alteza Real la Serenísima Señora Infanta doña María Cristina de Borbón.

Órdenes 

 13 de junio de 1833: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Mateos Sáinz de Medrano, Ricardo. Los Desconocidos Infantes de España. Thassalia, 1996. ISBN 978-84-8237-054-5.

Infantas de España de gracia
Casa de Borbón en España
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Infantes de España del siglo XIX
Infantes de España del siglo XX
Infantes de España (Casa de Borbón)
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Madrid